Saint-Amour (Jura), comú al departament de Jura (regió de Borgonya-Franc Comtat, França)
 Saint-Amour-Bellevue, comú al departament de Saona i Loira (Borgonya-Franc Comtat)
 Saint-Amour (pel·lícula), pel·lícula francobelga de 2016